Хёэберг — фамилия. Известные носители:
 Хёэберг, Альберт
 Хёэберг, Георг Вальдемар